Gammeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gammeltjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 687123-145370), sjö i Härjedalens kommun,  (18,7 ha)
Gammeltjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 687371-145895), sjö i Härjedalens kommun,  (9,36 ha)
Gammeltjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn